Matzenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Matzenauer (1823–1893), mährischer Slawist
 Carla Matzenauer (geb. 1913), österreichische Schriftstellerin
 Engelbert Matzenauer (1820–1874), österreichischer Telegraphenfachmann
 Hans Matzenauer (* 1933), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Margaret Matzenauer (1881–1963), österreichische Opernsängerin
 Rudolf Matzenauer (1869–1932), österreichischer Dermatologe